– żeńskie imię japońskie.

W języku japońskim wyraz  oznacza moment.

Fikcyjne postacie 
 Setsuna (セツナ), bohaterka mangi i anime Needless
 Setsuna Higashi (せつな), jedna z głównych bohaterek anime Fresh Pretty Cure!
 Setsuna Kiyoura (刹那), bohaterka powieści School Days
 Setsuna Meiō (せつな) / Czarodziejka z Plutona, bohaterka mangi i anime Czarodziejka z Księżyca
 Setsuna Mudo (刹那), główna bohaterka mangi i anime Angel Sanctuary
 Setsuna Ōmidō (刹那), bohaterka mangi i anime Rushuna – wystrzałowa wojowniczka
 Setsuna Sakurazaki (刹那), bohaterka mangi i anime Magister Negi Magi
 Setsuna F. Seiei (刹那), główny bohater anime Kidō Senshi Gundam 00

Żeńskie imiona japońskie